Full Contact (1992), de Engelse titel van de Hongkongse actiefilm Xia dao Gao Fei uit 1992, geregisseerd door Ringo Lam
 Full Contact (2015), een Nederlands-Kroatische dramafilm uit 2015, geregisseerd door David Verbeek
 Full Contact (computerspel), een videospel uit 1991 voor de Commodore Amiga